«Стелла д’Аджаме» () — ивуарийский футбольный клуб из Абиджана. Выступает в чемпионате Кот-д’Ивуара. Основан в 1953 году в результате слияния сразу трех клубов — Ред Стар, Этуаль д’Аджаме и УС Белла. Домашние матчи проводит на стадионе «Робер Шампро», вмещающем 20 000 зрителей.

История 
«Стелла д’Аджаме» стал первым клубом ивуарийского чемпионата, кому удавалось за последние 32 года прерывать гегемонию двух столпов местного футбола — «АСЕК Мимозас» и «Африка Спортс», — выиграв три национальных первенства в 1979, 1981 и 1984 годах. Помимо этого, абиджанский клуб стал финалистом первого розыгрыша Кубка обладателей Кубков КАФ в 1975 году, проиграв в финальном матче камерунскому «Тоннер Яунде» с общим счетом 1:5. В 1993 году «Стелла д’Аджаме» стал первым и пока последним клубом из Кот-д'Ивуара, когда-либо побеждавшим в Кубке КАФ — в финале был повержен танзанийский клуб «Симба» со счетом 2:0 по итогам двух матчей. Последний более или менее значимый успех клуба датируется 2004 годом, когда была выиграна «бронза» национального первенства.

Достижения

Национальные 
 Чемпион Кот-д’Ивуара — 3 (1979, 1981, 1984)

 Обладатель Кубка Кот-д’Ивуара — 2 (1974, 1975)

 Обладатель Суперкубка Кот-д’Ивуара — 2 (1977, 1984)

Международные 
 Кубок Конфедерации КАФ
 Победитель: 1993

 Кубок обладателей Кубков КАФ
 Финалист: 1975

Известные игроки 

  Мумуни Дагано
  Канга Акале
  Франк Кессье
  Кандиа Траоре

Ссылки 

Футбольные клубы Кот-д’Ивуара
Абиджан